Cal Blanquet, masia al municipi de Guixers (Solsonès)
 Puig Blanquet, muntanya al municipi de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura (Baix Empordà)
 Josep Blanquet Taberner (Figueres, 1873- c. 1930), pintor